Desa Karangjambu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangjambu (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,61), Jawa Tengah, 
 Desa Karangjambu (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 109,40), Jawa Tengah, 
 Desa Karangjambu (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 109,14), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar